L'édition 2019 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du  au  à São Paulo, sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Guido Pella remporte l'épreuve en simple, Federico Delbonis et Máximo González celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Máximo González ( mondial en double) signe une belle performance à l'issue de ce tournoi. En effet, en l'espace d'un mois, l'Argentin a atteint à chaque fois la finale des tournois qu'il disputait, s'inclinant d'abord à Córdoba avant de remporter trois tournois consécutifs à Buenos Aires, Rio de Janeiro et donc São Paulo. Ces succès lui ont permis d’engranger 1125 points et d'afficher un ratio de 18 victoires pour 3 défaites depuis le début de la saison.

Lauréats 
Guido Pella remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Cristian Garín.

En double, Federico Delbonis et Máximo González conservent leur titre et décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Luke Bambridge et Jonny O'Mara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
São Paulo
Sport au Brésil en 2019
Tennis en février 2019
Tennis en mars 2019